Camille de Polignac (1745-1821), prélat catholique français ;
 Camille de Polignac (1832-1913), officier général français.